Старая Монья — название нескольких населённых пунктов:
 Старая Монья — деревня в Малопургинском районе Удмуртской Республики.
 Старая Монья — деревня в Селтинском районе Удмуртской Республики.